Льё (; ) — старинная французская единица измерения расстояния.

Персоналии 
 Лье, Альф (1887—1969) — норвежский гимнаст.
 Лье, Рольф (1889—1959) — норвежский гимнаст.

Топоним 
 Лье — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.

См. также